Список станцій Українських залізниць

3